Kreisständehaus steht für:

 Kreisständehaus (Altenkirchen)
 Kreisständehaus (Beckum)
 Kreisständehaus (Bernkastel-Kues)
 Kreisständehaus (Cottbus)
 Kreisständehaus (Moers)
 Kreisständehaus (Neuwied)
 Kreisständehaus (Saarbrücken)
 Kreisständehaus (Saarlouis)